Статистика чемпіонату світу з футболу 2010, який відбувався у ПАР.

Загальна статистика 
 Найбільше перемог: 6 — Іспанія, Нідерланди
 Найменше перемог: 0 — Алжир, Камерун, Франція, Гондурас, Італія, КНДР, Нова Зеландія, Нігерія
 Найбільше поразок: 3 — Камерун, КНДР
 Найменше поразок: 0 — Нова Зеландія
 Найбільше нічиїх: 3 — Нова Зеландія,
 Найменше нічиїх: 0 — Аргентина, Камерун, Чилі, Данія, Німеччина, Греція, КНДР, Нідерланди, Сербія, Іспанія
 Найбільше очок на груповому етапі: 9 — Аргентина, Нідерланди
 Найменше очок на груповому етапі: 0 — Камерун, КНДР
 Загальна кількість голів: 145, включаючи 101 на груповому етапі
 Середня кількість голів за матч: 2.27
 Загальна кількість хет-триків: 1 (Ґонсало Іґуаїн, Аргентина)
 Загальна кількість призначених пенальті: 15
 Загальна кількість забитих пенальті: 9
 Найбільше забитих голів, команда: 16 — Німеччина
 Найбільше забитих голів, особа: 5 — Давід Вілья, Веслі Снейдер, Томас Мюллер, Дієго Форлан
 Найбільше результативних передач: 3 — Месут Езіл, Дірк Кейт, Кака, Бастіан Швайнштайгер, Томас Мюллер
 Найбільше голів та результативних передач: 8 — Томас Мюллер
 Найменша кількість голів: 0 — Алжир, Гондурас
 Найбільше пропущених голів: 12 — КНДР
 Найменше пропущених голів: 1 — Португалія, Швейцарія
 Найкраща різниця м'ячів: +11 — Німеччина
 Найгірша різниця м'ячів: -11 — КНДР
 Найбільша кількість забитих голів (обома командами): 7 — Португалія (7) і КНДР (0)
 Найбільша кількість забитих голів (однією командою): 7 — Португалією проти КНДР
 Найбільша кількість забитих голів (командою, що програла): 2 — Італія—Словаччина (3); Уругвай—Нідерланди (3);Уругвай—Німеччина(3)
 Найбільша різниця м'ячів у матчі: 7 — Португалія 7-0 КНДР
 Найбільше сухих ігор: 5 — Іспанія
 Найменше сухих ігор: 0 — Австралія, Камерун, Данія, Греція, Італія, Північна Корея, Нігерія, Словаччина, ПАР
 Найбільше сухих ігор (з боку супротивника): 3 — Алжир, Гондурас, Парагвай, Португалія
 Найменше сухих ігор (з боку супротивника): 0 — Італія, Південна Корея, США
 Перший гол на чемпіонаті: Сіфіве Тшабалала за збірну ПАР у матчі проти Мексики
 37-й гол на чемпіонаті: Хав'єр Ернандес за збірну Мексики у матчі проти Франції (2100-й гол, забитий на чемпіонатах світу.)
 137-й гол на чемпіонаті: Ар'єн Роббен за збірну Нідерландів у матчі проти Уругваю (2200-й гол, забитий на чемпіонатах світу.)
 Перший хет-трик на чемпіонаті: Ґонсало Іґуаїн за Аргентину проти Південної Кореї
 Найшвидший гол від початку тайму: 3-я хв. (2:38) — Томас Мюллер за Німеччину проти Аргентини
 Найшвидший гол у матчі після заміни: 2 хв. — Какау за Німеччину проти Австралії, Родріго Мільяр за Чилі проти Іспанії, і Каміл Копунек за Словаччину проти Італії
 Найпізніший гол у матчі без додаткового часу: 90+5 хв. — Альваро Перейра за Уругвай проти ПАР
 Найпізніший переможний гол у матчі без додаткового часу: 90+1 хв. — Лендон Донован за США проти Алжиру
 Найпізніший переможний гол у матчі з додатковим часом: 116 хв. — Андрес Іньєста за Іспанію проти Нідерландів
 Найбільша кількість голів, забитих одним гравцем в матчі: 3 — Ґонсало Іґуаїн за Аргентину проти Південної Кореї
 Автоголи: 2 — Пак Чу Йон і Даніель Аґґер
 Найстарший гравець, що забив гол: 37 років і 151 день — Куаутемок Бланко за Мексику проти Франції
 Наймолодший гравець, що забив гол: 20 років і 273 дні — Томас Мюллер за Німеччину проти Австралії

Бомбардири

Результативні передачі 
Топ-12 результативних передач.

Гол+пас 
(Топ-10)

Удари по воротах

Найращий гравець матчу 
Використані абревіатури:
 ГЕ — груповий етап
 1/8 — 1/8 фіналу
 ЧФ — чвертьфінал
 ПФ — півфінал
 3М — матч за третє місце
 ФІ — фінальний матч

Рейтинг команд 
Всі 32 команди розміщені на основі критеріїв, які використовувались ФІФА на попередніх чемпіонатах.

Статистика збірних 
У таблиці нижче використані такі абревіатури:
 І = загальна кількість ігор
 В = загальна кількість перемог
 Н = загальна кількість нічиїх
 П = загальна кількість поразок
 О = загальна кількість зароблених очок (команда здобуває 3 очки за перемогу, одне за нічию та жодного за програш)
 СО = середня кількість очок за гру
 МЗ = м'ячів забито
 МЗ(с) = середня кількість забитих м'ячів за матч
 МП = м'ячів пропущено
 МП(с) = середня кількість пропущених м'ячів за матч
 РМ = різниця м'ячів (МЗ-МП)
 РМ(с) = різниця м'ячів у середньому за матч (РМ/Ігор)
 СМ = сухих матчів
 СМ(с) = сухих матчів щодо усіх зіграних ігор
 ЖК = жовтих карток
 ЖК(с) = середня кількість жовтих карток
 ЧК = червоних та жовто-червоних карток
 ЧК(с) = середня кількість червоних карток

Жирним виділено максимальне значення у кожній колонці.

(1): цифра отримана від узагальнених результатів таблиці (Разом).

Статистика тактико-технічних дій 
У таблиці нижче використані такі абревіатури:
 І = загальна кількість ігор
 Ув = загальна кількість ударів по воротах
 Ув(с) = середня кількість ударів по воротах за гру
 Ус = загальна кількість ударів у ствір воріт
 Ус(с) = середня кількість ударів у ствір воріт за гру
 Т = відсоток точних ударів (у ствір воріт) до загальної кількості ударів по воротах
 А = загальна кількість атак
 А(с) = середня кількість атак за гру
 Оф = загальна кількість офсайдів
 Оф(с) = середня кількість офсайдів за гру
 Фв = загальна кількість виконаних фолів
 Фв(с) = середня кількість виконаних фолів за гру
 Фз = загальна кількість зароблених фолів
 Фз(с) = середня кількість зароблених фолів за гру
 П = загальна кількість пасів
 П(с) = середня кількість пасів за гру
 К = загальна кількість кутових
 К(с) = середня кількість кутових за гру

Жирним виділено максимальне значення у кожній колонці.

Дисципліна 

 Загальна кількість жовтих карток: 260
 Середня кількість жовтих карток за матч: 4.07
 Загальна кількість червоних карток: 17
 Середня кількість червоних карток за матч: 0.26
 Перша жовта картка: Ефраїн Хуарес (Мексика — ПАР)
 Перша червона картка: Ніколас Лодейро (Уругвай — Франція)
 Найшвидша жовта картка від початку гри: 1 хвилина 20 секунд — Умберто Суасо (Чилі — Швейцарія)
 Найшвидша жовта картка після виходу на заміну: 1 хвилина — Абделькадер Ґеззаль (Алжир — Словенія)
 Найпізніша жовта картка у матчі без додаткового часу: 90+5 хвилина — Хассан Єбда (Алжир — Словенія), Марк ван Боммел (Нідерланди — Уругвай)
 Найшвидше вилучення від початку гри: 24 хвилина — Гаррі К'юелл (Австралія — Гана)
 Найшвиде вилучення після виходу на заміну: 15 хвилина — Абделькадер Ґеззаль (Алжир — Словенія)
 Найпізніше вилучення у матчі без додаткового часу: 90+3 хвилина — Антар Ях'я (Алжир — США)
 Найпізніше вилучення у матчі з додатковим часом: 120+1 хвилина — Луїс Суарес (Уругвай — Гана)
 Найменша різниця часу між двома жовтими картками, показаними одному футболісту: 3 хвилини — Кака (Бразилія — Кот-д'Івуар). Кака був попереджений на 85-й хвилині, а вже на 88-й отримав повторне попередження і був вилучений з поля.
 Найбільше жовтих карток (збірна): 25 — Нідерланди
 Найбільше червоних карток (збірна): 2 — Австралія, Алжир, Бразилія, Уругвай
 Найменше жовтих карток (збірна): 2 — КНДР
 Найбільше жовтих карток (гравець): 3 — Кака, Александар Лукович, Джонні Гейтінга
 Найбільше червоних карток (гравець): 1 — (17 гравців) Абделькадер Ґеззаль, Кака, Мирослав Клозе, Ніколас Лодейро, Александар Лукович, Тім Кегілл, Сані Кайта, Гаррі К'юелл, Ітумеленґ Хуне, Валон Берамі, Йоан Ґуркуфф, Антар Ях'я, Марко Естрада, Рікарду Кошта, Феліпе Мелу, Луїс Суарес, Джонні Гейтінга
 Найбільше жовтих карток (матч): 14 — Нідерланди — Іспанія
 Найбільше червоних карток (матч): 1 — 17 матчів
 Найменше жовтих карток (матч): 0 — КНДР — Кот-д'Івуар, Німеччина — Іспанія
 Найбільше карток у одному матчі: 14 жовтих і 1 червона — Нідерланди — Іспанія

Стадіони

Примітки

Посилання 

 FIFA.com 2010 website 
 The official 2010 host country website

Чемпіонат світу з футболу 2010
Футбольна статистика